Торречива (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 11,8 км². Население — 96 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Torre de Torrechiva

Муниципалитеты Кастельона